Carnes peut faire références à:
 Carnes (ou Carni), un peuple celte

Carnes est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Clarence Carnes (1927-1988), un choctaw connu pour avoir été le plus jeune détenu incarcéré à l'Île d'Alcatraz
 Kim Carnes (née en 1945), une chanteuse américaine
 Ryan Carnes (né en 1982), un acteur américain

Voir aussi 
 Carne, un film français réalisé par Gaspar Noé en 1991